Tamnau ist der Name von
 Johann Daniel Tamnau (1777–1860), deutscher Kaufmann in Königsberg, Stadtverordneten-Vorsteher und Obervorsteher der Kaufmannschaft 
 Friedrich Tamnau (1802–1879), deutscher Bankier und Mineraliensammler